Le Challenge de France 2016 est la  de cette compétition réunissant les 8 équipes participant au championnat de France de Division 1.

Il est qualificatif pour la Coupe d'Europe et se déroule à Sénart du 5 au 8 mai 2016.

Formule de la compétition 
Les équipes sont réparties en deux poules de quatre et se disputent une place en finale au format double élimination modifié. Les vainqueurs de chaque poule se retrouvent en finale pour le titre et une place en Coupe d'Europe.

À la différence de l'édition 2014 les poules sont croisées pour les demi-finales de la compétition.

Équipes participantes 
Ce sont les 8 équipes de la Division 1 2016 :
 Arvernes de Clermont-Ferrand
 French Cubs de Chartres
 Barracudas de Montpellier
 Paris Université Club
 Huskies de Rouen
 Lions de Savigny-sur-Orge
 Templiers de Sénart
 Stade Toulousain Baseball

Poules

Poule A

Poule B

Finale

Classement Final

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la FFBS
 Résultats officiels 

Challenge de France de baseball
Baseball en France en 2016
Sport en France en mai 2016